I have a dream ("ho un sogno" in lingua inglese) è la frase con cui viene identificato un discorso tenuto da Martin Luther King il 28 agosto 1963.

L'espressione può inoltre riferirsi a:

Musica 
I Have a Dream – singolo degli ABBA del 1979, dall'album Voulez-Vous
 I Have a Dream – album di Yumi Adachi del 1997
 I Have a Dream – traccia dell'album Gorgeous dei Guttermouth del 1999
 I Have a Dream – traccia del singolo Temptation degli Emigrate del 2008

Teatro 
 I Have a Dream – I grandi discorsi della storia

Televisione 
 I have a dream – episodio della prima stagione di Raccontami
 Il sogno di Sipowicz (I Have a Dream) – episodio della sesta stagione di NYPD